Mouline steht für:

 Mouline, mehrfarbiges gezwirntes Garn
 Mouline (Bandais), Fluss in Frankreich

Mouline ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Nabil Mouline (* 1980), marokkanischer Historiker und Politologe
 Siminiuc Mouline Radia, marokkanische Malerin und Dichterin